Sloan peut désigner :

Patronyme 
 Alfred P. Sloan (1875–1966), dirigeant américain et président de General Motors pendant près de 30 ans ;
 Anna Sloan (née en 1991), curleuse britannique ;
 Bridget Sloan (née en 1992), gymnaste artistique américaine ;
 
 
 Jerry Sloan (1942-2020), joueur puis entraîneur de basket-ball américain ;
 John French Sloan (1871-1951), artiste américain ;
 P. F. Sloan (1945-2015), auteur-compositeur interprète américain ;
 Stephanie Sloan, skieuse acrobatique canadienne.
 Susan Sloan (née en 1958), nageuse canadienne.

Nom composé 
 Edward Van Sloan (1881-1964), acteur américain ;
 Holly Goldberg Sloan (née en 1958), scénariste, productrice et réalisatrice américaine.

Toponyme 

 Sloan, une ville, du comté de Woodbury en Iowa, aux États-Unis ;
 Sloan, un village dans l’État de New York.

Divers 

 la Alfred P. Sloan Foundation est une organisation philanthropique à but non lucratif ; 
 Sloan, groupe canadien de rock ;
 Le Sloan Digital Sky Survey, programme de relevé des objets célestes utilisant un télescope optique dédié situé à l'observatoire d'Apache Point, et démarré en 2000 ;
 L'astéroïde (78756) Sloan, découvert lors de ce programme ;
 La Sloan School of Management, une des cinq écoles du Massachusetts Institute of Technology.

Homonymie de patronyme